Franciaország
Thou, település Cher megyében
Thou, település Loiret megyében